Daniela Ruah (née en 1983), actrice américaine ; petite fille du réputé Dr.Samuel A. Bentes Ruah - Ex-Directeur du Service Oto-rhino-laryngologie des Hôpitaux Civils de Lisbonne; décedé en 
 Maurice Ruah (né en 1971), ancien joueur de tennis vénézuélien ;